Osjećanje mjesta pjesnička je zbirka Vlade Gotovca iz 1964. godine.

Uz zavičajne motive Zagore i duboke etičke tragove prvih poruka iz djetinjstva, nadovezuju se teme smrti, pada, ljubavi i vječnosti, neizvjesnosti i nužnosti iskrenog pjeva.

Tekst je osobno egzestincijalno iskustvo.

Hrvatska lirika